Линко () — финская фамилия. Известные носители:
 Линко, Александр Кельсиевич (1872—1912) — русский зоолог, специалист по планктону, исследователь Баренцева моря. 
 Линко, Ирьё (1885—1934) — финский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Линко, Лахья (1890—1966) — финская оперная певица (меццо-сопрано), музыкальный педагог.
 Линко, Эрнст (1889—1960) — финский музыкант и композитор.
 Линко-Малмио, Лийса (1917—2017) — финская оперная певица (сопрано), музыкальный педагог.